|}
Die Bahnstrecke Riwne–Luninez ist eine grenzüberschreitende Nebenbahn in der Ukraine und in Belarus. Sie verläuft von Riwne, der Hauptstadt der Oblast Riwne, in nördliche Richtung über Sarny und den Grenzbahnhof Udryzk nach Luninez, einem Eisenbahnknoten im Süden von Belarus. Die Strecke ist in einer Spurweite von 1520 m ausgeführt, eingleisig und nicht elektrifiziert. Der Betrieb wird auf ukrainischer Seite durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja, und auf belarussischer Seite ab Buchlitschy durch die Belaruskaja tschyhunka (Belarussische Eisenbahnen) geführt.

Geschichte 
Die Strecke wurde im Jahr am 2. August 1885 durch die Wilna-Rowno Eisenbahn (1886 ein Teil der Polessje-Eisenbahnen geworden) mit Anschluss an den Bahnhof Rowno der Russischen Südwestbahnen eröffnet. Nach 1918 ging die Strecke an die Polnischen Staatsbahnen PKP über, die Strecke wurde auf Normalspur umgebaut, die Relation Wilno – Baranowicze – Łuniniec – Równe hatte 1939 die Kursbuchnummer 518.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Strecke zur Sowjetunion und wurde wieder auf Breitspur umgespurt, 1991 ging die Strecke dann in den Besitz der Ukrainischen Eisenbahnen bzw. der Belarussischen Eisenbahnen über.

Galerie

Siehe auch 
 Geschichte der Eisenbahn in Polen

Weblinks 
 Informationen zur Geschichte der Russischen Südwestbahnen
 Informationen zur Geschichte der Polesischen Eisenbahn
 Fotos der Bahnstrecke Riwne–Sarny
 Fotos der Bahnstrecke Sarny–Udryzk
 Fotos der Bahnstrecke Buchlitschy–Luninez

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke in Belarus
Bahnstrecke RiwneLuninez
Verkehr (Breszkaja Woblasz)
Internationale Bahnstrecke